Karl Theodor von Lutz (1842–1905) – niemiecki polityk
 Karl Lutz (1875–1969) – niemiecki polityk (CSU)
 Karl F. Lutz (1896–1976) – amerykański fotograf
 Karl Lutz (ur. 1914) – austriacki bokser, olimpijczyk